La rue de Constantine peut faire référence aux voies suivantes :

Rue de Constantine, une rue d'Alger.

Rue de Constantine, à Dijon ;
 Rue de Constantine, à Grenoble ;
 Rue de Constantine, au Mans ;
 Rue Constantine, à Lyon ;
 Rue de Constantine, à Montpellier ;
 Rue de Constantine, de Nantes ;
 Rue de Constantine, du  de Paris ;
 Rue de Constantine, à Rouen ;
 Rue de Constantine, à Tours.

Ainsi que d'anciennes rues de Paris :
 Rue de Constantine, une ancienne rue du  devenue rue de Lutèce ;
 Rue de Constantine, une ancienne rue du  devenue rue Vercingétorix ;
 Rue de Constantine, une ancienne rue du  devenue rue Myrha ;
 Rue de Constantine, une ancienne rue du  (quartier de Belleville) devenue rue des Maronites.

Rue de Constantine, une rue à Sousse.

Constantine